Alpha Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Alpha Creek (Omega Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alpha Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alpha Creek (Mastodon Creek), Fluss im Bundesstaat Michigan
 Alpha Creek (Hungry Horse Reservoir), Fluss im Bundesstaat Montana
 Alpha Creek (Deadwood Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon

in Australien
 Alpha Creek (Baines River), Nebenfluss des Baines River im Northern Territory, Australien.